Glazurowanie – nakładanie glazury
 glazurowanie (technologia żywności)
 glazurowanie (budownictwo), zob. też glazura (budownictwo)
zagęszczanie potraw, metodą oprószania mąką ziemniaczaną